Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Burrows :
 l', une galère lancée 1814 ;
 l', un destroyer de la  en service de 1911 à 1934 ;
 l', un destroyer de la classe Cannon en service de 1943 à 1950.

Burrows